Émilie Broussouloux (1991- ), journaliste et animatrice de télévision française ;
 François Jean-Baptiste Broussouloux (1863- ), syndicaliste anarchiste français.